Balok (Dendang)
 Balok (Kota Kendal)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing